

Religione
 Varṇa – sistema di caste indiano

Geografia

Varna – capoluogo del distretto di Varna

Varna – comune della provincia autonoma di Bolzano
 Varna – frazione di Gambassi Terme in provincia di Firenze

Varna – villaggio della Contea di Marshall, Illinois

Altro 
 MAG Varna – squadra di calcio a 5 (ex Delfini)
 MFC Varna – squadra di calcio a 5 (ex Piccadilly)